Кременчуцька вулиця — одна із вулиць Кропивницького.

Перетинається з вулицією Київською.

Вулиці Кропивницького
Об'єкти, названі на честь Кременчука